De Regionalliga 1970/71 was het achtste seizoen van de Regionalliga als tweede hoogste klasse in het Duits voetbal.

Eindstand

Nord

Berlin

West

Südwest

Süd

Eindronde

Groep 1

Groep 2 

Duits competitievoetbal 1970/71
Seizoen 1970/71